Der Dreiband-Weltcup 1997/2 war das zweite UMB-Weltcupturnier im zwölften Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 5. bis zum 9. Februar 1997 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Salsomaggiore Terme in der italienischen Region Emilia-Romagna statt. Es war das erste Dreiband-Weltcup-Turnier in Salsomaggiore Terme und das zweite in Italien.

Geschichte 
Nach dem ersten deutschen Weltcup-Sieg in Seoul durch Christian Rudolph setzten die deutschen Billardakteure ihre guten Leistungen mit zwei Medaillen auch im italienischen Salsomaggiore Terme fort. Mit Platz Zwei sicherte sich der frisch gebackene Einband-Weltmeister Martin Horn seinen ersten Podiumsplatz im Dreiband. Im Finale gegen den Türken Yilmaz Özcan führte Horn im fünften Satz bereits mit 13:4. Lediglich zwei Puinkte fehlten noch zum Sieg. Aber Özcan zeigte, dass er der beste Spieler des Turniers war. Nach vier Punkten folgten in der nächsten Aufnahme sieben Punkte und das Match war mit 3:2 Sätzen gewonnen. Auch Stefan Galla spielte wieder sehr gut. Er unterlag erst im Halbfinale seinem Freund Martin Horn mit 0:3 Sätzen und wurde zusammen mit dem jungen Dänen Dion Nelin Dritter.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
In der Qualifikationsrunde in Gruppen wird auf zwei Gewinnsätze à 15 Punkte im Round Robin-Modus gespielt. Die Gruppensieger qualifizieren sich für das 1/16-Finale. Dazu kommen 16 gesetzte Spieler. Ab dem Hauptwettbewerb (1/16-Finale) werden alle Partien auf drei Gewinnsätze à 15 Punkte gespielt. Seit der Saison 1996/97 wird der dritte Platz nicht mehr ausgespielt. Damit entfällt das Spiel um Platz Drei und es gibt zwei Drittplatzierte.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 

Nach Rangliste
  Jorge Theriaga
  Daniel Sánchez
  Christian Rudolph
  Dion Nelin
  Hans Laursen
  Eddy Merckx
  John Tijssens
  Jozef Philipoom
  Eddy Leppens
  Peter de Backer
  Egidio Vieira
  Francis Forton

Wildcardspieler
  Antonio Oddo
  Alfio Basile

Qualifikationsrunde

Finalrunde 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1997 2
Karambolageveranstaltung 1997
Billardturnier in Italien
Sportveranstaltung in der Emilia-Romagna
Salsomaggiore Terme